Сен-Сільвестр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Сільвестр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Сен-Сільвестр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна